Plaats in Indonesië
 Pakuncen (Bojonegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Pakuncen (Wirobrajan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jogjakarta in de provincie Jogjakarta
 Pakuncen (Bobotsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java